

Geografia 
 Jupiter – città della Contea di Palm Beach, Florida (Stati Uniti d'America)
 Jupiter Island – comune della Contea di Martin, Florida
 Jupiter – località della Romania nel distretto di Costanza
Jupiter Reef o Jupiter Breakers è una presunta barriera corallina nel Sud Pacifico

Musica 

 Jupiter – gruppo musicale elettropop francese
 JUPITER – singolo dei BUCK-TICK del 1991
 Jupiter – musicista statunitense
 Jupiter (Swallow the Moon) – singolo di Jewel del 1999, dall'album Spirit
 Jupiter – album dei Cave In del 2000
 Jupiter – singolo dei The Presidents of the United States of America del 2000, dall'album Freaked Out and Small
 Jupiter – album dei Bump of Chicken del 2002
 Jupiter – album degli Atheist del 2010
 Jupiter – titolo con cui è conosciuta la Sinfonia n. 41 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Jupiter – titolo della terza traccia presente sull'album Interstellar Space di John Coltrane

Altro 
 Jupiter – produttore di videogiochi giapponese
 Jupiter - Il destino dell'universo (Jupiter Ascending), – film del 2015 diretto da Lana e Andy Wachowski 
 Jupiter – romanzo di Ben Bova del 2000
 Jupiter-C – razzo vettore
 PGM-19 Jupiter – missile a medio raggio
 classe Jupiter MDV 3000 – classe di traghetti veloci
 Jupiter – edificio abbandonato nella zona di alienazione di Pryp"jat' (Ucraina)
HMS Giove, 6 navi della reale marina britannica
Jupiter - forma inglese del nome proprio di persona Giove

Altri progetti